La Parisienne – altro nome con cui è noto La Parigina, affresco d'epoca minoica
La Parisienne – brano musicale composto da Daniel Auber e Casimir Delavigne nel 1830